Marga Jaya (Bekasi Selatan), een bestuurslaag in Indonesië
Marga Jaya (Cimarga), een bestuurslaag in Indonesië
Marga Jaya (Padang Jaya), een bestuurslaag in Indonesië
Marga Jaya (Tanjungsari), een bestuurslaag in Indonesië